Fairacres, Novi Meksiko
Fairacres (Roehampton, London, Ujedinjeno Kraljevstvo)
Fairacres (Sjeverna svjetla, Alberta, Kanada)
Fairacres (Oxfordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo)
Fair Acres, Indiana